Efraín González is de naam van meerdere personen:
 Efraín González Luna (1898-1964), Mexicaans politicus
 Efraín González Morfín (1929- ), Mexicaans politicus, zoon van bovenstaande